Виднэс — фамилия. Известные носители:

 Виднэс, Борис Андреевич (1869—1950) — генерал-майор, Вазаский и Нюландский губернатор.
 Виднэс, Мария Борисовна (1903—1972) — финский историк, филолог, славист.